John Hilton (tafeltennisser) (1947), een Engels voormalig tafeltennisser
 John Hilton (voetballer) (2001), een Amerikaans voetballer
 John Hilton Edwards (1928–2007), een Brits bioloog

Zie ook 
 Hilton (doorverwijspagina)